Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der namibischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Namibia bestritt das erste offizielle Test Match am 21. März 1990 gegen Simbabwe.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status

Statistik 
(Stand: 29. November 2022)

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte 
Bisher fanden alle Heimspiele in Windhoek statt.

Weblinks 
 Namibia Rugby Union (englisch)
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net (englisch)
 Spiele der namibischen Nationalmannschaft auf rugbydata.com (archivierte Version)
 Rugby Union Archives auf espnscrum.com

Rugby Union (Namibia)
Namibia